Saint-Vincent-des-Prés (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary